Степна́я у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Степная улица — улица в Балакове.
 Степная улица — улица в Бахчисарае.
 Степная улица — улица в Белогорске.
 Степная улица — улица в Богдановиче.
 Степная улица — улица в Бузулуке.
 Степная улица — улица в Варгашах.
 Степная улица — улица в Екатеринбурге.
В Казани:
Степная улица — улица в историческом районе Козья слобода.
Степная улица — улица в посёлке Борисоглебское Авиастроительного района.
Степная улица — улица в посёлке Киндери Советского района.
 Степная улица — улица в Керчи.
 Степная улица — улица в Кургане.
 В Курске:
 1-я Степная улица.
 2-я Степная улица.
 3-я Степная улица.
 Степная улица — улица в Липецке.
 Степная улица — улица в Новосибирске.
 Степная улица — улица в Оренбурге.
 Степная улица — улица в Первоуральске.
Степная улица — улица в Самаре. 
 Степная улица — улица в Симферороле.
 В Томске:
 Степная улица, в том числе в городских посёлках;
 1-я Степная улица;
 2-я Степная улица;
 3-я Степная улица;
 4-я Степная улица;
 5-я Степная улица; 
 6-я Степная улица.
 Степная улица — улица в Тюмени.
 Степная улица — улица в Феодосии.

Украина 
 Степная улица — улица в Запорожье.
 Степная улица — улица в Константиновке.
 Степная улица — улица в Луцке.
 В Одессе:
 2-я Степная улица.
 3-я Степная улица.
 4-я Степная улица.
 6-я Степная улица.
 7-я Степная улица.
 Степная улица — улица в Черновцах.